Појам Борман може да се односи на:

 Мартин Борман, нацистички званичник
 Френк Борман, амерички астронаут.